Saetheria är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jackson 1977. Saetheria ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Saetheria